«Distrito de Chuquibamba» puede referirse a:

Divisiones administrativas

En el Perú 
 Distrito de Chuquibamba (Chachapoyas), en la provincia de Chachapoyas, Amazonas.
 Distrito de Chuquibamba (Condesuyos), en la provincia de Condesuyos, Arequipa.